Saaba peut désigner :
 Saaba, la commune rurale située dans le département d'Arbollé au Burkina Faso
 Saaba, la commune rurale située dans le département de Boussouma au Burkina Faso
 Saaba, la commune rurale située dans le département de Saaba au Burkina Faso
 Le département de Saaba dont le chef-lieu est la commune éponyme